Příjmení Kinnunen nosí více významných osobností:

 Jorma Kinnunen (1941–2019) – finský atlet, jehož specializací byl hod oštěpem, otec Kimmoa
 Kimmo Kinnunen (* 1968) – finský atlet, jehož specializací byl hod oštěpem, syn Jorma
 Leo Kinnunen (1943–2017) – finský automobilový závodník